Le Championnat de France masculin de handball de Nationale 1 2018-2019 est la  édition de cette compétition qui constitue le  national et le plus haut niveau ouvert aux amateurs.

La compétition est remportée par le Billère Handball qui devance le Grand Besançon DHB. Ces deux clubs retournent donc en Proligue un an après l'avoir quittée. En raison des rétrogradations administratives de Saint-Marcel Vernon et Grenoble, le Valence Handball, troisième, est également promu.

Après la fin de la saison, un changement de format est décidé avec effet immédiat. En conséquence, les six clubs initialement relégués en Nationale 2 sont repêchés.

Formule 
La compétition est composée de deux phases :
 dans la première phase, qui s'achève peu après la trêve hivernale, les équipes sont réparties dans 4 poules de 8 équipes. Les clubs se rencontrent en matches aller et retour.
 dans la deuxième phase, les équipes sont réparties en trois poules :
 1 poule fédérale d'accession à la Proligue regroupant les 2 premiers de chaque poule de la première phase.
 2 poules de relégation regroupant les vingt-quatre équipes restantes en deux poules de douze équipes : une poule regroupant les clubs issus des poules 1 et 2 et l'autre poule regroupant les clubs issus des poules 3 et 4.
Remarque : lors de la deuxième phase, les équipes se rencontrent en matchs aller et retour, si ce n'est que les résultats entre deux équipes issues d'une même poule sont conservés.

Au terme de la saison, le titre de champion de France de Nationale 1 est alors attribué à l'équipe classée première de cette poule. De plus, seuls les clubs qui ont obtenu sur dossier le statut VAP peuvent être promus. Pour cette édition, les futurs promus en Division 2 sont donc deux des cinq équipes suivantes :
 Billère Handball, relégué de Proligue,
 Grand Besançon DHB, relégué de Proligue
 Valence Handball qui l'avait déjà obtenu la saison précédente,
 Angers SCO Handball qui l'avait déjà obtenu la saison précédente mais l'avait perdu en cours de saison
 Villeurbanne Handball Association, qui a obtenu le statut pour la première fois.
La demande de statut VAP de l'ESM Gonfreville-l'Orcher n'a en revanche pas reçu d'avis favorable.

Enfin, les clubs classés aux douzièmes, onzièmes et dixièmes places de chacune des deux poules  devaient être relégués en Nationale 2 pour la saison suivante. Cependant, en raison de l'élargissement de la compétition pour la saison suivante, les six clubs sont finalement repêchés après la fin de la saison.

Équipes participantes

Première phase

Poule 1 (sud-ouest)

Poule 2 (nord-ouest)

Poule 3 (nord-est)

Poule 4 (sud-est)

Phase finale

Poule fédérale d'accession

Poules de relégation  

|}

|}

Résultats 

|}

Bilan de la saison 
Vainqueur de la poule fédérale d'accession, le Billère Handball est promu en Proligue avec son dauphin, le Grand Besançon DHB. Les deux clubs retournent ainsi immédiatement en deuxième division. Saint-Marcel Vernon et Grenoble SMH38 sont rétrogradés de Proligue pour raisons financières. Pour compenser ses deux défections, Strasbourg est maintenu et le Valence Handball, troisième de la poule d'accession, est le troisième promu.

En bas de tableau, Belfort, Nogent, Folschviller, Gien, Épinal et l'équipe réserve de Créteil auraient dû être relégués mais sont finalement repêchés à la suite de la réorganisation de la Nationale 1 de 32 à 48 clubs. Pour cette même raison, 16 clubs sont promus de Nationale 2 alors que les règlements ne prévoyaient la montée que de six d'entre eux. Savigny, Livry-Gargan, Lyon Caluire, Ajaccio et les équipes deux de Toulouse et Nantes sont ainsi accompagnés de Bruges, Bourgoin-Jallieu, Antibes et des réserves de Cesson Rennes, Ivry et Tremblay qui ont terminé deuxièmes de poules et de Chartres 2, Mulhouse/Rixheim, Dunkerque 2 et Saint-Flour qui sont les meilleurs troisièmes.

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de la FFHB
 Handzone.net : Résultats et actualités du championnat N1

2018-2019
Handball M3
France M3
Championnat M3